Podolje (pokrajina), pokrajina u Ukrajini (ukr. Поділля)
 Podolje (Draž), naselje u općini Draž, u hrvatskom dijelu Baranje